Бра́йнигерберг () — одна из 17 муниципальных единиц Штольберга, район Ахен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Население — 971 человек по состоянию на 31 декабря 2005.

Вокруг Брайнигерберга расположены несколько заповедников, в том числе часть природного парка «Северный Айфель» (), а также резерват «Змеиная гора» ().

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Северный Рейн-Вестфалия